Teatro Bretón de los Herreros d'Haro (La Rioja)
 Teatro Bretón de los Herreros de Logronyo (La Rioja)